Synkopa může být:

 synkopa – hudební pojem označující rytmickou skupinu tří not
 synkopa (medicína) – krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným okysličováním lidského mozku
 synkopa (lingvistika) – zánik hlásky nebo skupiny hlásek ve slově

Související články 
 Synkopy 61 – brněnská hudební skupina
 Synkopa – přerovská hudební skupina, jedno z prvních působišť zpěváka Pavla Nováka a textaře a hudebníka Jaroslava Wykrenta.

Externí odkazy